Maps (terme anglais qui signifie carte au pluriel) peut désigner :

Musique 
Maps est une chanson des Yeah Yeah Yeahs ;
Maps est une chanson de Maroon 5 ;
Maps est une chanson de Lesley Roy.

Autres 

 Le Moroccan-American Project at Sijilmasa (MAPS) est une campagne de fouilles archéologiques dirigée par Ronald A. Messier, de 1988 à 1998, à Sijilmasa au Maroc
 The Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) ou Association multidisciplinaire pour des études psychédéliques est une association américaine militant pour une utilisation médicale des psychotropes.

Références

Voir aussi 

 (Sigles, codes…)
 Metropolitan Area Projects Plan
 Google Maps cartographie en ligne
 Qwant Maps cartographie en ligne

Homonymie de titre